Beccar Varela puede hacer referencia a:

Personas 
Adrián Beccar Varela, presidente de la Liga Argentina de Football, entidad predecesora de la Asociación del Fútbol Argentino, desde 1927 hasta su muerte en 1929.
Horacio Beccar Varela, abogado y político argentino que ejerció el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería durante la dictadura de José Félix Uriburu.
Jazmín Beccar Varela, actriz argentina.

Lugares 
Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal "Dr. Horacio Beccar Varela", museo que funciona en la Quinta de los Ombúes, donada por Horacio Beccar Varela a la municipalidad de San Isidro.

Fútbol 
Copa Beccar Varela, torneo de fútbol organizado en 1932 y 1933 por la Liga Argentina de Football.
Liga Regional de Fútbol Doctor Adrián Beccar Varela, liga regional de fútbol de la provincia de Córdoba, Argentina.